Munroe Bergdorf (née Beaumont) (1987-), mannequin et activiste britannique
 Bergdorf Goodman, grand magasin de luxe new-yorkais